Niemcy:
 Kühnhausen – dzielnica Erfurtu
 Kühnhausen – dzielnica Parsberga

Osoby:
 Johann Georg Kühnhausen – niemiecki kompozytor